Jean Ferrat 1969-1970-1971-1972 est une compilation de Jean Ferrat qui est sorti chez Barclay en 2003.

Titres

Crédits 
 Auteurs : Henri Gougaud, Maurice Bourdet, Philippe Pauletto, Georges Coulonges, Michelle Senlis, Guy Thomas, Jean Ferrat
 Compositeur : Jean Ferrat

Album de Jean Ferrat
Album musical sorti en 2003
Album publié par Barclay Records